Сухотинка — название нескольких населённых пунктов:
 Сухотинка — село в Знаменском районе Тамбовской области.
 Сухотинка — деревня в Плавском районе Тульской области.